Dit is een lijst van planetoïden 49701-49800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49701) - || 1999 VZ1|| 5 november 1999 || J. M. Roe
|-
| (49702) Koikeda || 1999 VC2|| 4 november 1999 || A. Tsuchikawa
|-
| (49703) - || 1999 VT12|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (49704) - || 1999 VR15|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (49705) - || 1999 VC19|| 11 november 1999 || G. Bell, G. Hug
|-
| (49706) - || 1999 VB21|| 10 november 1999 || T. Kagawa
|-
| (49707) - || 1999 VZ23|| 13 november 1999 || F. Uto
|-
| (49708) - || 1999 VH26|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49709) - || 1999 VJ26|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49710) - || 1999 VC27|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49711) - || 1999 VB29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49712) - || 1999 VP29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49713) - || 1999 VB34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49714) - || 1999 VP34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49715) - || 1999 VZ34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49716) - || 1999 VZ35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49717) - || 1999 VR36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49718) - || 1999 VP39|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (49719) - || 1999 VE50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49720) - || 1999 VV52|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49721) - || 1999 VX52|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49722) - || 1999 VS63|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49723) - || 1999 VX64|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49724) - || 1999 VQ66|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49725) - || 1999 VD67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49726) - || 1999 VF67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49727) - || 1999 VG69|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49728) - || 1999 VE72|| 11 november 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49729) - || 1999 VB73|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (49730) - || 1999 VQ78|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49731) - || 1999 VR80|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49732) - || 1999 VX85|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49733) - || 1999 VB103|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (49734) - || 1999 VR106|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (49735) - || 1999 VX106|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (49736) - || 1999 VU109|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (49737) - || 1999 VS112|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (49738) - || 1999 VP113|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (49739) - || 1999 VZ121|| 4 november 1999 || Spacewatch
|-
| (49740) - || 1999 VV123|| 5 november 1999 || Spacewatch
|-
| (49741) - || 1999 VW124|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (49742) - || 1999 VS129|| 11 november 1999 || Spacewatch
|-
| (49743) - || 1999 VP143|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (49744) - || 1999 VO145|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (49745) - || 1999 VM153|| 11 november 1999 || Spacewatch
|-
| (49746) - || 1999 VG156|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (49747) - || 1999 VK161|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49748) - || 1999 VD166|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49749) - || 1999 VQ166|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49750) - || 1999 VV167|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49751) - || 1999 VL168|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49752) - || 1999 VP169|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49753) - || 1999 VD172|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49754) - || 1999 VL172|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49755) - || 1999 VO172|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (49756) - || 1999 VJ177|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (49757) - || 1999 VO183|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (49758) - || 1999 VY188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (49759) - || 1999 VX189|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (49760) - || 1999 VK190|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (49761) - || 1999 VU201|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (49762) - || 1999 VQ207|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (49763) - || 1999 VO210|| 12 november 1999 || LONEOS
|-
| (49764) - || 1999 VE212|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (49765) - || 1999 VB217|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (49766) - || 1999 WS || 18 november 1999 || T. Urata
|-
| (49767) - || 1999 WK2|| 26 november 1999 || K. Korlević
|-
| (49768) - || 1999 WP3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49769) - || 1999 WZ6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (49770) - || 1999 WC7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (49771) - || 1999 WP7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (49772) - || 1999 WT7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (49773) - || 1999 WJ8|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49774) - || 1999 WT9|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49775) - || 1999 WO13|| 29 november 1999 || K. Korlević
|-
| (49776) - || 1999 WG18|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (49777) Cappi || 1999 XS || 2 december 1999 || P. G. Comba
|-
| (49778) - || 1999 XT || 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (49779) - || 1999 XG3|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (49780) - || 1999 XG6|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (49781) - || 1999 XT7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (49782) - || 1999 XK9|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49783) - || 1999 XW9|| 4 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49784) - || 1999 XA10|| 5 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49785) - || 1999 XB10|| 5 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49786) - || 1999 XE11|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (49787) - || 1999 XY11|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (49788) - || 1999 XA13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (49789) - || 1999 XY15|| 6 december 1999 || K. Korlević
|-
| (49790) - || 1999 XF20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (49791) - || 1999 XF31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49792) - || 1999 XO31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49793) - || 1999 XX31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49794) - || 1999 XH32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49795) - || 1999 XJ32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49796) - || 1999 XS32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49797) - || 1999 XC33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49798) - || 1999 XL33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49799) - || 1999 XB34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49800) - || 1999 XL34|| 6 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten